«Хапи Фреш Файтерс» — филиппинский баскетбольный клуб. Выступает в Лиге Развития ФБА. С 1994 по 2010-е годы команда играла в Филиппинской Баскетбольной Лиге, пока она не была расформирована.

В 2014 году команда возвратилась в чемпионат, приняв франшизу, оставленную NLEX, которая переместилась ФБА, купив франшизу Air21.

Команда принадлежит компании "Ламоян Корпорейшн" и имеет тесные связи с колледжом Сан-Беды.

История названий 
Кутитап Кэвити Файтерс (1994–1996)
Хапи Кэвити Файтерс (1996–1997)
Дэзз (1997–2002)
Хапи-Ненако-Атенео (2002)
Фэш Ликид Детергент (2004)
Хапи-ПКУ (2005–2006)
Дэзз 'Санг Патак (2006–2007)
Хапи Комплет Поотекторс (2007–2010)
Ликеализ Шампу Хеа Докторс (2014-2015)
Хапи Фреш Файтерс (2014–2015)

Текущий состав

Руководящий состав и тренерский штаб 
Владельцы клуба : доктор Сесильо К. Педро           мистер Хоэль К. Педро
Консультант : Mr. Jack Huang
Главный тренер : Ронни Магсаног
Ассистент тренера:Бенджи ПарасХоэй Гуанио    Хавьер Нунаг   Кармело Наварро
Менеджер клуба / Глава спортивного маркетинга: мистер Бернард Янг

Примечания

Ссылки 

Баскетбольные клубы Филиппин